De non-FIFA-wereldranglijst, ook wel de niet-FIFA-coëfficiënt, is sinds 1980 een ranglijst om uit te drukken welk landenteam, dat geen lid is van de FIFA, zich onofficieel de sterkste van de wereld mag noemen. De ranglijst is samengesteld door middel van het combineren van alle gespeelde interlands, zowel kwalificatiewedstrijden, vriendschappelijke wedstrijden als ook wedstrijden op internationale toernooien. Een voetbalelftal wordt opgenomen op de ranglijst, wanneer het meer dan drie interlands gespeeld heeft. Vriendschappelijke wedstrijden tegen landenteams van de FIFA worden ook meegerekend.

Ranglijst per september 2009
De onderstaande lijst geeft de top 35 per september 2009.

Zie ook
 Non-FIFA-voetbal
 FIFA-wereldranglijst mannen

Voetballijsten
Sportranglijst
N.F.-Board